Илугдин — фамилия. Известные носители:
 Илугдин, Григорий Львович (род. 1949) — режиссёр-документалист.
 Илугдин, Дмитрий Григорьевич (род. 1977) — пианист и композитор.